Живарёв переу́лок — улица в центре Москвы в Красносельском районе между Глухарёвым и Грохольским переулками.

История 
Название, известное с начала XIX века, дано по фамилии домовладелицы поручицы Анны Васильевны Живарёвой. С 1826 года до конца 1870-х годов на картах название указывалось в форме Живорезкий или Живорезный. В 1940-е годы к переулку присоединён Балканский проезд, проходивший вдоль Балканского пруда. Прежнее его название (до начала XX века) — Живарёв проезд, аналогично переулку.

Описание 
Живарёв переулок начинается от Глухарёва, проходит на восток поначалу параллельно Грохольскому, а затем выходит на него у 2-го Коптельского переулка, соединяющего их с Большой Спасской улицей на юге. Между Грохольским и Живарёвым переулками расположен Грохольский сквер. В 2017 году зона отдыха была комплексно благоустроена: здесь установили новые малые архитектурные формы, поставили современную детскую площадку и зону воркаут, расширили зону для выгула собак. По скверу также проходит велодорожка.

Здания и сооружения 
по нечётной стороне домов нет.

по чётной стороне:
 № 8 строение 1 — доходный дом (1911, арх. В. С. Масленников)
 № 8 — доходный дом А. Г. Гулячкина (1893, архитектор П. П. Щёкотов)
 № 8, строение 3 — Video Planning; Стройсервис; Армстрой.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема улицы 

Переулки Москвы